Pawnee (volk), een volk
 Pawnee (taal), een taal

Geografie 
 Pawnee County (Kansas)
 Pawnee County (Nebraska)
 Pawnee County (Oklahoma)
 Pawnee (Texas), plaats in Texas
 Pawnee (Illinois), plaats in Illinois
 Pawnee (Oklahoma), plaats in Oklahoma
 Pawnee City, plaats in Nebraska
 Pawnee Rock, plaats in Kansas